Нью-Йорк 1918 — шахматное соревнование, проходившее с 20 октября по 5 ноября. Организовано Манхэттенским шахматным клубом. Двухкруговой.

 7 участников.

Во время турнира была сыграна партия между X. Р. Капабланкой и Ф. Маршаллом. Вариант в испанской партии, выбранный Ф. Маршаллом, получил впоследствии название «Контратака Маршалла»

Турнирная таблица

Примечания

Литература

Ссылки 
 Партии турнира общего турнира на сайте www.365chess.com
 Партии турнира  на сайте www.chessgames.com
 The Marshall Gambit  (Edward Winter)

Нью-Йорк (шахматный турнир)
1918 год в Нью-Йорке
1918 год в шахматах
Октябрь 1918 года
Ноябрь 1918 года